Cochrane – miasto w Chile
 Cochrane – jezioro na pograniczu chilijsko-argentyńskim
 Cochrane – wyspa w archipelagu Wysp Królowej Adelajdy
 Cochrane – miasto w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Cochrane – miasto w Kanadzie, w prowincji Alberta
 Cochrane – wieś w USA, w stanie Wisconsin
 Cochrane (organizacja) – niezależna międzynarodowa organizacja, gromadząca i analizująca dane, będące podstawą medycyny opartej na faktach (EBM), publikowane w bazach Biblioteki Cochrane (Cochrane Library)
 Archibald Cochrane – „the father of evidence-based medicine"
 Dystrykt Cochrane – jednostka administracyjna kanadyjskiej prowincji Ontario
 Elizabeth Jane Cochrane – amerykańska dziennikarka, znana jako Nellie Bly 
 John Cochrane (1798-1878) – szkocki szachista